HMS „Oberon” – nazwa noszona przez dwa okręty brytyjskiej Royal Navy, pochodząca od postaci Oberona w komedii Sen nocy letniej Szekspira:
  – 16-działowy slup (brig-sloop) zwodowany w 1805, rozebrany w 1816.
  – slup zwodowany w 1847, od 1870 okręt-cel, zatopiony podczas ćwiczeń w 1874, podniesiony z dna w 1875, sprzedany w 1880.
 HMS „Oberon” – okręt straży przybrzeżnej zakupiony w 1888, w tym samym roku przemianowany na HMS „Hawk”, w 1904 na HMS „Undine”, sprzedany w 1906.
  – niszczyciel typu M zwodowany w 1916, sprzedany w 1921.
  – okręt podwodny typu Odin zwodowany w 1926, złomowany w 1945.
  – okręt podwodny typu Oberon zwodowany w 1959, sprzedany w 1987, złomowany w 1991.

Przypisy 

Oberon
Hasła utworzone w ramach Tygodni Tematycznych 2019